Piotr Aleksandrowicz – porucznik petyhorski 1617-1635
 Piotr Aleksandrowicz – dziennikarz